

Села:
 Загірці — Львівська область, Золочівський район
 Загірці — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Лановецький район
 Загірці — Хмельницька область, Білогірський район

Загірці () — село, Мінська область, Молодечненський район

Див. також 
 Великі Загірці
 Малі Загірці